

Anno 
 566 o 566 a.C.

Codici 
 566 – Codice che designa l'osservatorio astronomico di Haleakala, nell'isola di Maui, alle Hawaii

Matematica 
 566 – numero